Кирпичного Завода — посёлок сельского типа в Серпуховском районе Московской области. Входит в состав Липицкого сельского поселения (до 29 ноября 2006 года входил в состав Лукьяновского сельского округа).

Население

География 
Посёлок Кирпичного Завода расположен примерно в 19 км (по шоссе) на юг от Серпухова, на безымянном ручье, притоке Оки, высота центра посёлка над уровнем моря — 200 м.

Современное состояние 
На 2016 год в посёлке зарегистрировано 2 садовых товарищества и 2 гск, посёлок связан автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

Примечания

Ссылки 
 Липицкое сельское поселение на сайте администрации Серпуховского муниципального района

Населённые пункты Серпуховского района